The Thing:

 The Thing — компьютерная игра, разработанная компанией Computer Artworks по мотивам одноимённого фильма.
 The Thing — сингл Phil Harris, выпущенный в 1950 году.
 The Thing — подслушивающее устройство в посольстве США в СССР.

См. также